Павел Попов може да се отнася за:

 Павел Николаевич Попов - руски командир от Руско-турската освободителна война, първи почетен гражданин на Казанлък
 Павел Попов Миндоровски (1902 – 1988) – български агроном;
 Павел Иванов Попов (р. 1945) – български архитект и архитектурен критик.

Вижте също 
 Попов